La ligue adriatique de basket-ball ou  Adriatic League,
 La ligue adriatique de water-polo.

Voir aussi 
 La Ligue Adriatique, une ancienne compétition internationale de club de hockey sur glace.